Agena peut faire référence à :
 Agena, une étoile ;
 Agena, le nom de code d'un processeur d'AMD basé sur l'architecture K10 ;
 Agena, un étage supérieur de lanceur.